Эдриэнн Гудсон (; род. 19 октября 1966 года в Бейонне, Нью-Джерси, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 1999 года в третьем раунде под общим двадцать седьмым номером командой «Юта Старз». Играла на позиции лёгкого форварда. Ещё будучи действующим игроком ВНБА вошла в тренерский штаб родной студенческой команды «Олд Доминион Монархс». В настоящее время работает там же директором по баскетбольным операциям.

Ранние годы 
Эдриэнн Гудсон родилась 19 октября 1966 года в городе Бейонн (штат Нью-Джерси), а училась там же в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте odusports.com
 Профайл ассистента главного тренера на сайте odusports.com

Баскетболисты США
Игроки «Ричмонд Рейдж»
Игроки «Филадельфия Рейдж»
Игроки «Чикаго Кондорс»
Баскетболистки «Юта Старз»
Игроки «Сан-Антонио Старз»
Игроки «Хьюстон Кометс»
Игроки «Шарлотт Стинг»
Баскетбольные тренеры США
Выпускники Университета Олд Доминион